Эдени́лсон, полное имя Эдени́лсон Андра́де дос Са́нтос (; 18 декабря 1989, Порту-Алегри) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Интернасьонал».

Биография 
Эденилсон — выходец из небогатой семьи из штата Риу-Гранди-ду-Сул. Его старший брат Эдмар также занимался футболом, выступал на уровне чемпионата штата за такие команды, как «Гуарани» (Венансиу-Айрис). Также у Эденилсона есть ещё два брата — Илсо и Лусимар. Его родителей зовут Жозе и Мария.

В юношеские годы Эденилсон попал в систему клуба СЭР Кашиас, где и дебютировал на профессиональном уровне в 2009 году. На протяжении 3 лет игрок выступал в Лиге Гаушу, провёл несколько матчей в Кубке Бразилии, а также выступал в Серии C чемпионата Бразилии.
Я выступал в Серии C за «Кашиас» и думал, что постепенно, в несколько этапов, буду расти в карьерном плане, но затем буквально прыгнул в бразильскую Серию A, Кубок Либертадорес и Клубный чемпионат мира. Нужно быть готовым к таким переменам.

В 2011 году Эденилсоном заинтересовались несколько сильных клубов, включая зарубежные. Среди них были оба гранда футбола Гаушу — «Интернасьонал» и «Гремио», а также московский «Спартак». В середине года агент футболиста Жорже Машадо был близок к заключению сделки с «Палмейрасом», но в последний момент заключил соглашение с другим клубом из Сан-Паулу, «Коринтиансом».

Эденилсон провёл в Серии A 2011 года 26 матчей и помог своей новой команде стать чемпионом Бразилии. В 2012 году Эденилсон провёл семь матчей в розыгрыше Кубка Либертадорес, который впервые завоевал «Коринтианс». В Серии A он сыграл 23 матча, в которых забил два гола (в ворота «Фламенго» 11 октября и «Интернасьонала» 19 ноября). В декабре того же года Эденилсон стал победителем Клубного чемпионата мира, однако на поле в двух матчах турнира он не появлялся.

В 2014—2017 годах выступал в чемпионате Италии. Права на футболиста принадлежат «Дженоа», в сезоне 2016/17 выступал на правах аренды за «Удинезе». В марте 2017 года был отдан в аренду в «Интернасьонал» до 30 июня 2018 года.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2013
  Чемпион Бразилии (1): 2011
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2012
 Обладатель Рекопы (1): 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира (1): 2012 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 Биография на globoesporte.globo.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК СЭР Кашиас
Игроки ФК «Удинезе»